Fitzroy River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Fitzroy River, Western Australia, 
 Fitzroy River, Victoria, 
 Fitzroy River, Queensland, 

Robotskapade Australienförgreningar